Felicia – jaskrzyn (też szczęstka i felicja) – rodzaj roślin z rodziny astrowatych
 Škoda Felicia – samochód osobowy produkowany w latach 1959–1964 przez czeską fabrykę Škoda Auto
 Škoda Felicia – samochód osobowy produkowany w latach 1994–2001 przez koncern Volkswagen AG pod marką Škoda Auto
 USS „Felicia” – okręty US Navy o takiej nazwie
 MF Felicia – nazwa promu morskiego (pierwotnie MF Silesia) w latach 2005-2006
 (294) Felicia – planetoida

Zobacz też 
 Felicja